Dischler ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Dischler (1866–1935), deutscher Maler
 Matthias Dischler (* 1956), deutscher Basketballfunktionär